Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2007 (Чемпионат России по кёрлингу в дисциплине дабл-микст 2007) проводился с 7 по 10 сентября 2007 года в городе Москва. Турнир проводился в ?-й раз.

В турнире приняло участие 12 команд.

Чемпионами России стала команда «ЭШВСМ Москвич-1» (Москва; Дмитрий Абанин / Ольга Жаркова), победившая в финале команду «СКА-2» (Санкт-Петербург; Иван Уледев / Ольга Воронова). Третье место заняла команда «ЭШВСМ Москвич-2» (Москва; Роман Кутузов / Екатерина Антонова).

Чемпионат проводился одновременно и на одной арене с .

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 3 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Затем 8 команд, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе — четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Команды

Результаты соревнований

Групповой этап 

Группа A

Группа B

По какому критерию при одинаковом количестве побед у всех трёх команд в плей-офф проходят именно СК «Альбатрос» и Сборная Москвы, из источника непонятно, но указано, что в плей-офф прошли именно эти команды.

Группа C

Группа D

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2007
Спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты России в 2007 году
Сентябрь 2007 года